Stati Uniti d'America
Forest Home – township della Contea di Antrim, Michigan
Forest Home – census-designated place della Contea di Tompkins, New York